Могольон:

 Могольон (культура) — археологическая культура II-XIV вв. (юг США)
 Могольон (горы) — горы в штате Нью-Мексико